Кубок Іспанії з футболу 2001–2002 — 100-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вдруге здобув Депортіво (Ла-Корунья).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/20 вересня 2001

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 жовтня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 жовтня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 жовтня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 листопада 2001

|}
* - Валенсія була виключена із змагання через порушення ліміту легіонерів.

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 листопада 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 листопада 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 листопада 2001

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/18 лютого 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/19 лютого 2002

|}
* - Депортіво (Ла-Корунья) пройшов до наступного раунду після подачі протесту проти проведення матчу на штучному газоні.

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/16 січня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/15 січня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 січня 2002

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23/31 січня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24/30 січня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  

2001–2002
Іспанія
Іспанія
2001 в іспанському спорті
2002 в іспанському спорті